Tondi steht für:

 den Plural von Tondo (kreisrundes Bildwerk)
 einen Stadtbezirk der estnischen Hauptstadt Tallinn, siehe Tondi (Tallinn)

Tondi ist der Familienname folgender Personen:
 Alighiero Tondi (1908–1984), katholischer Theologe und später Glaubensskeptiker
 Ibrahim Tondi (* 1985), nigrischer Hürdenläufer
 Matteo Tondi (1762–1835), italienischer Mineraloge
 Moussa Tondi (* 1928), nigrischer Offizier und Politiker